El término Vidas cruzadas puede referirse, en esta enciclopedia:
 
 a Vidas cruzadas, una obra de teatro del español Jacinto Benavente, estrenada en 1929; 
 a Vidas cruzadas, una película del director español Luis Marquina, estrenada en 1942, o
 a Vidas cruzadas, una película del estadounidense Robert Altman, estrenada en 1993;
 a Vidas cruzadas: diarios de sobrevivencia, una película de Luis Romero y Patricia Velásquez, estrenada en 2020.